Ndoni peut être :
 Ukwuani-aboh-ndoni, langue igbo parlée au Nigeria ;
 , zone de gouvernement local de l’État de Rivers au Nigeria ;
 Ndoni, localité de la République du Congo ;
 , joueur de football albanais, né en 1986 ;
 , joueur de football albanais, né en 1989.